Niemcy:
 Nack – dzielnica gminy Lottstetten w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Landshut
 Nack – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Alzey-Worms

Osoby:
 Ralph Nack – niemiecki prawnik